Susoh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Susoh (berg i Indonesien), Aceh, 
 Kecamatan Susoh, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar